Совљак је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 554 становника.

Галерија 
Овде се налази Етно парк у Совљаку:

Етно парк

Демографија 
У насељу Совљак живи 510 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,3 година (41,6 код мушкараца и 43,2 код жена). У насељу има 193 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,20.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији